Ефимьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефимьево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ефимьево — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Ефимьево — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Ефимьево — село в Первомайском районе Ярославской области.
 Ефимьево — село в Переславском районе Ярославской области.